Ансфрид () — мужское имя германского происхождения. Известные носители:
 Ансфрид — герцог Фриуля (690-е годы)
 Ансфрид Нонантолский — аббат Нонантолы (между 821 и 825 — после 837)
 Ансфрид Утрехтский — епископ Утрехта (995—1010), святой